Sezon 2017/2018 Pucharu Świata w kombinacji norweskiej rozpoczął się 24 listopada 2017 w fińskiej Ruce, a ostatnie zawody z tego cyklu zostały rozegrane na 25 marca 2018 w niemieckim Schonach. Kraje, w których odbywały się konkursy PŚ to Finlandia, Norwegia, Austria, Francja, Niemcy, Włochy oraz Japonia, z powodu niesprzyjających warunkach atmosferycznych odwołano zawody w Estonii. 

Tytułu bronił Niemiec Eric Frenzel oraz reprezentacja Niemiec w Pucharze Narodów. Tym razem najlepsi okazali się Japończyk Akito Watabe oraz reprezentacja Norwegii.

Kalendarz i wyniki

Wyniki reprezentantów Polski

Klasyfikacje

Przypisy

Bibliografia 
 
 Klasyfikacja generalna

Puchar Świata w kombinacji norweskiej
Sezon 2017/2018 w kombinacji norweskiej